Spojení písmen R a A může mít různé významy:

RA 
 RA – v astronomii zkratka rektascenze.
 RA – česká medicínská zkratka pro revmatoidní artritidu
 bývalá SPZ okresu Rakovník
 SPZ okresu Revúca
 Resettlement Administration –  organizace v USA v období Velké hospodářské krize
 Regia Aeronautica – letectvo Italského království
 Rudá armáda – armáda bolševického Ruska, později Sovětského svazu

Ra 
 možné čtení jména Rea – staroegyptského slunečního boha
 Ra (goa'uld) – postava v seriálu Stargate SG-1
 radium – chemický prvek
 Ra (fotografická skupina) – česká fotografická skupina
 Ra (surrealistická skupina)
 Ra 1 a Ra 2 – název plavidel Thora Heyerdahla

Ra 
 index podání barev - hodnocení věrnosti barevného vjemu, který vznikne osvětlením z nějakého zdroje, v porovnání s tím, jaký barevný vjem by vznikl ve světle slunce

Externí odkazy